Csehország
  Klokočí, település a Přerovi járásban
  Klokočí, település a Semilyi járásban
  Klokočí, Olší településrésze a Brno-vidéki járásban